In  1991 werd de 52ste en laatste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. De competitie werd gespeeld van 5 april tot 8 november. Rotor Volgograd werd kampioen.

Tiras Tiraspol nam de naam Tiligul Tiraspol aan en Nistru Kisjinev werd Zimbru Kisjinev. De stad Leningrad werd terug Sint-Petersburg en Sverdlovsk werd terug Jekaterinenburg. Aan het einde van 1991 werd de Sovjet-Unie ontbonden. De clubs gingen allemaal in de nieuwe hoogste klassen van de nieuwe onafhankelijke staten spelen, behalve Dinamo Soechoemi, afkomstig uit Abchazië dat een jaar eerder al weigerde om in de Georgische competitie te spelen. Deze club zou enkele jaren stil liggen door de precaire situatie in Abchazië.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke repbulieken geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1991

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1990/91